Осе́длость (неверно осёдлость):

 Оседлость — проживание на одном месте как образ жизни, к которому постепенно перешли кочевые народы.
 Оседлость — в истории избирательного права одно из обязательных условий для внесения в избирательные списки.
 Черта оседлости (1791—1915) — в Российской империи включала западные регионы, где разрешалось жить евреям (иудеям). 
 Закрытая оседлость — исторический термин, называвший укреплённый лагерь запорожского войска.
 Усадебная оседлость — историческая характеристика самостоятельного члена крестьянской общины.

См. также 
 Крепостное право
 Прописка
 Оседле
 Оседлое
 Оседлые птицы

Примечания